Unrugowie – polski ród szlachecki

Osoby noszące nazwisko Unrug:
 Antoni Unrug (1860-1939), generał brygady Wojska Polskiego
 Franciszek Unrug (1887-1945), członek komendy Okręgu Poznań Armii Krajowej
 Józef Unrug (1884-1973), polski wiceadmirał
 Paweł Unrug (ur. 1939), polski aktor i reżyser
 Tadeusz Unrug (1834-1907), generał major pruskiej gwardii
 Wiktor Unrug (1871-1925), powstaniec wielkopolski
 Wiktor Unrug (1886-1973), podpułkownik Wojska Polskiego
 Zygmunt Unrug (1676-1732), polski dyplomata
 Jadwiga Witkiewiczowa z domu Unrug (1893-1968), żona Witkacego

Zobacz też 
 Unruh

Polskie nazwiska